Bei der Badminton-Mannschaftsasienmeisterschaft 2023 wurden die asiatischen Mannschaftstitelträger bei den gemischten Teams ermittelt. Die Titelkämpfe fanden vom 14. bis zum 19. Februar 2023 im Dubai Exhibition Centre in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt.

Gruppenphase

Gruppe A

Südkorea vs Singapur

China vs Usbekistan

China vs Singapur

Südkorea vs Usbekistan

China vs Südkorea

Singapur vs Usbekistan

Gruppe B

Malaysia vs Vereinigte Arabische Emirate

Indien vs Kasachstan

Indien vs Vereinigte Arabische Emirate

Malaysia vs Kasachstan

Malaysia vs Indien

Kasachstan vs Vereinigte Arabische Emirate

Gruppe C

Indonesien vs Libanon

Thailand vs Syrien

Bahrain vs Libanon

Indonesien vs Syrien

Indonesien vs Bahrain

Thailand vs Libanon

Thailand vs Bahrain

Syrien vs Libanon

Indonesien vs Thailand

Bahrain vs Syrien

Gruppe D

Taiwan vs Hongkong

Japan vs Pakistan

Japan vs Hongkong

Taiwan vs Pakistan

Japan vs Taiwan

Hongkong vs Pakistan

Endrunde

Viertelfinale

Südkorea vs Indonesien

Thailand vs Japan

Indien vs Hongkong

China vs Malaysia

Halbfinale

Südkorea vs Thailand

China vs Indien

Finale

China vs Südkorea

Endstand

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

Einzelnachweise 

Mannschaftsasienmeisterschaft 2023
Mannschaftsasienmeisterschaft 2023
Mannschaftsasienmeisterschaft 2023